Urtext est un terme allemand qui signifie « texte original ». Il est très utilisé en musique classique. Une édition musicale urtext s'efforce de publier une partition conforme aux sources les plus proches de l'original : manuscrit, autographe ou non, partitions originales.

Bref historique 
L'apport historique des éditions urtext fut de dépouiller le texte musical originel de tous les ajouts opérés par les éditeurs successifs. L'édition urtext a connu un essor très important au  dans un souci de respect de la pensée initiale du compositeur et de relatif effacement de la subjectivité de l'interprète. Ce courant de pensée se developpa en opposition avec l'approche beaucoup plus libre du  qui avait conduit à des outrances et à des abus.
De nos jours, les éditions urtext et les éditions révisées, avec ajouts des éditeurs, cohabitent dans le commerce.

Présentation générale d'une édition musicale urtext 
Une édition urtext propose idéalement le texte musical originel du compositeur, basé sur un manuscrit authentifié ou une première édition jugée fiable par les éditeurs. Ce texte originel est le résultat d'un long travail de recherche musicologique et de comparaison des sources disponibles.

Caractéristiques d'une édition urtext 
 L'indication urtext est en général imprimée sur la page de couverture du volume imprimé.
 La préface d'une édition Urtext indique quelles sources ont été consultées et comparées, et quels problèmes d'interprétation se sont posés aux éditeurs. En cas d'hésitation, une note de bas de page explicative souligne un passage douteux.
 En cas de coexistence de deux versions d'une même œuvre ou d'un même passage (également dénommé ossia, l'éditeur ajoute une portée et publie la seconde version en parallèle ou bien publie les deux versions d'une même œuvre.
 Les omissions de liaisons dans le phrasé musical ou dans les notes d'un accord qui semblent dues à un oubli du compositeur ou du copiste authentifié sont ajoutées par les éditeurs de manière distincte (souvent entre crochets).
 Dans les œuvres pour piano, les éditions urtext indiquent souvent en italique le doigté original proposé par l'auteur.

Problèmes liées aux éditions urtext 
Publier un texte original est une tâche difficile. Les problèmes de lecture des sources sont de plusieurs types. Ils peuvent être liés à l'absence physique du manuscrit original ou d'une première édition contemporaine de la composition, aux erreurs supposées du copiste de l'époque, aux divergences constatées entre le manuscrit original et la première édition du temps du compositeur, aux divergences entre des premières éditions contemporaines, aux états successifs d'une même œuvre avec modifications parfois contradictoires du compositeur, à la datation douteuse des manuscrits ou des premières éditions, à la coexistence de deux versions contemporaines et divergentes d'une même œuvre, etc. Le support le plus fiable reste souvent une première édition publiée du temps du compositeur avec corrections de l'auteur. Les autographes sont en effet souvent difficiles à lire.

Articles connexes 
 Édition urtext
 La maison d'édition G. Henle Verlag

Théorie de la musique
Œuvre musicale